Сухіашвілі Костянтин Давидович (1902—1955) — радянський військовий діяч, депутат Верховної Ради УРСР 3-го скликання. Член ЦК КПУ в 1952—1954 роках.
 Сухіашвілі Тамаз (1979—2015) — грузинський військовий, військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади (Україна)